est une expression anglaise signifiant « rentrer à la maison ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;

 , titre original de Garder espoir,  de la  d' diffusé pour la première fois en France en 2014.

Littérature

Comics 

 , comics de Dave Sim publié de  à .

Roman 

 , titre original d'Au nom du cœur, roman de Danielle Steel publié en 1973;
 , roman de  publié en 1982 .

Cinéma 

 Going Home, court-métrage de la série Private Snafu de Chuck Jones sorti en 1944 ;
 , titre original de L'Affrontement, film américain de Herbert B. Leonard sorti en 1971;
 Going Home, film nigérian de la réalisatrice Chika Anadu sorti en 2015.

Musique

Groupe 

 , groupe pop-punk actif de 2005 à 2007.

Chanson 

 Goin' Home, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 Goin' Home, album-compilation de Ten Years After sorti en 1975;
 , album d'Archie Shepp et Horace Parlan sorti en  ;
 , album de Taj Mahal sorti en  ;
 , album de d'Art Pepper et George Cables sorti en 1982;

 , album d'Elvin Jones sorti en  ;

 , album de divers artistes sorti en ;
 Goin' Home, album de Kenny Wayne Shepherd sorti en 2014.

Voir aussi